Mehdi Alj , est président-directeur général du Groupe Unimer ,du Groupe Sanam Agro et Vice-président de Sanam Holding .

L'Institut Choiseul, le classe 8e  parmi les 100 dirigeants de moins de 40 ans appelés à jouer un rôle moteur dans l’économie du continent Africain en 2022

Biographie 
Mehdi Alj est un industriel Marocain né en 1983. Après un baccalauréat  au Lycée Lyautey de Casablanca, Mehdi Alj part en France pour des études supérieures où il obtient une maîtrise à l'École des dirigeants et créateurs d'entreprise à Paris.

Mehdi Alj débute sa vie professionnelle dans un groupe spécialisé dans la distribution au Ghana, avant de rejoindre, le groupe familial au Maroc en 2009.
Après avoir dirigé plusieurs filiales agro-alimentaire du groupe, il devient en 2016 Président Directeur Général de Sanam Agro, holding agroalimentaire du groupe Sanam Holding .
En 2022, Mehdi Alj vient de succéder à son père Saïd Alj à la tête du Groupe Unimer, leader dans la conserverie de poissons.

Notes et références 

Naissance en août 1983
Chef d'entreprise marocain